Acció Democràtica del Quebec, partit polític històric del Quebec
 adq també és l'abreviatura del múscul abductor del dit petit del peu (del seu nom en llatí Abductor Digiti Quinti), múscul ubicat a la vora lateral del peu
 adq també és el codi ISO 639-3 de l'adangbe, llengua kwa parlada a Togo i Ghana